Hüttenberg (Hessen), een gemeente in Duitsland
Hüttenberg (Karinthië), een gemeente in Oostenrijk